Mauritaanse presidentsverkiezingen (1961)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (1966)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (1971)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (1976)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (1992) - herstel van een meerpartijensysteem
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (1997)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (2003)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (2007)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (2009)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (2014)
 Mauritaanse presidentsverkiezingen (2019)